Лёвиха (до 1935 — Лёвихинский Рудник) — посёлок в Кировградском городском округе Свердловской области.

География 

Лёвиха расположена на восточном склоне Среднего Урала, к востоку от хребта Весёлые горы. Посёлок располагается в густой лесистой местности неподалёку от Черноисточинского и Ленёвского водохранилищ, находясь к югу от перешейка между ними.

Поселение находится к северу от областного города Екатеринбурга и к югу от города Нижнего Тагила. Расстояние до центра городского округа — города Кировграда — 32 км, до ближайшей железнодорожной остановки — обгонного пункта Быньговского в одноимённом посёлке — 12 км. Ближайшие города — Невьянск и Кировград; ближайшие населённые пункты — посёлки Аник, Карпушиха и Быньговский.

История 

Посёлок Лёвиха был основан в 1927 году на месте Лёвихинского медного рудника в районе шахт Лёвиха-11 и Лёвиха-9. Датой основания посёлка считается 1 октября 1927 года, когда шахта «Лёвиха-I» выдала первый медный колчедан. Первая улица в посёлке появилась в 1929 году. В 1935 году Лёвиха отнесена к категории рабочих посёлков.

В 2003 году добыча руды прекращена. Шахты затоплены. Однако вытекающие из затопленных шахт воды продолжают загрязнять реки. В 2000-х годах в ходе реформы муниципального управления Свердловской области статус посёлка городского типа Лёвиха был понижен до посёлка.

Население

Известные уроженцы, жители 
Щинников Павел Александрович (род. 8 марта 1963, пос. Лёвиха, Кировградский горсовет, Свердловская область, РСФСР, СССР)  — русский учёный, доктор технических наук, профессор кафедры тепловых электрических станций Новосибирского государственного технического университета

Инфраструктура 

В посёлке есть поликлиника и станция скорой помощи, пожарная часть и полицейский участок, отделения почты и «Сбербанка». Также работают котельная и очистные сооружения. Хорошо развита торговля (11 продуктовых, 4 смешанных, 2 хозяйственных, 1 алкогольный магазины).

В Лёвихе есть Дворец культуры «Горняк» с библиотекой, небольшой стадион и парк культуры и отдыха и мемориал в честь погибших в Великой Отечественной войны. В 2015 году строительство православного храма Казанской иконы Божией Матери на базе заброшенного больничного корпуса. В посёлке работают общеобразовательная школа № 17 и два детских сада.

Транспорт 
Пригородные автобусы связывают Лёвиху с Кировградом, Нижним Тагилом и Невьянском. Ранее существовало пассажирское сообщение по узкоколейной железной дороге с Кировградом (станция Узловая), которая ныне разобрана.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт администрации Кировградского городского округа
 
 

Населённые пункты Кировградского городского округа
Бывшие посёлки городского типа Свердловской области